Рюль () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Рюль, Вильгельм Августович — российский промышленник XIX—XX века.
 Рюль, Иван Фёдорович (1768—1846) — лейб-медик.
 Рюль, Маркус (род. 1972) — немецкий профессиональный бодибилдер.
 Рюль, Феликс (1910—1982) — гауптштурмфюрер СС.
 Рюль, Фёдор Борисович фон — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8944; 1 февраля 1852.
 Рюль, Франц (1845—1916) — немецкий историк.
 Рюль, Эдуард Борисович — Георгиевский кавалер; майор; № 7651; 1 января 1847.